El Torneig de Chennai 2016, també és conegut com a Aircel Chennai Open 2016, una competició tennística masculina disputada sobre pista dura i que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La 21a edició del torneig es va celebrar entre el 4 i el 10 de gener del 2016 al SDAT Tennis Stadium de Chennai, Índia.

El tennista Stan Wawrinka es va imposar a Chennai per quarta ocasió, tercera consecutiva (2011, 2014, 2015).

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

2016
ATP World Tour 2016